

Geografia 
 Regal – comune nella Contea di Kandiyohi, Stato del Minnesota, Stati Uniti d'America

Persone 
 Antonio Jesús Regal Angulo – calciatore spagnolo difensore
 Juan Gargurevich Regal – giornalista e docente peruviano
 William Regal – wrestler britannico

Altro 
 Regal Academy –  serie animata italiana, creata da Iginio Straffi e Joanne Lee
 Regal Princess – nave da crociera della compagnia di navigazione statunitense Princess Cruises